Tineobius är ett släkte av steklar. Tineobius ingår i familjen hoppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppglanssteklar
Tineobius